Braxton steht für:

 Braxton County, Verwaltungseinheit in West Virginia, Vereinigte Staaten
 Braxton (Kentucky), Ort im Mercer County
 Braxton (Mississippi), Ort im Simpson County
 Braxton (West Virginia), Ort im Braxton County

Braxton ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Braxton (* 1945), US-amerikanischer Komponist
 Carter Braxton (1736–1797), US-amerikanischer Gründervater
 Edward Kenneth Braxton (* 1944), US-amerikanischer Priester, Bischof von Belleville
 Elliott M. Braxton (1823–1891), US-amerikanischer Politiker
 Kara Braxton (* 1983), US-amerikanische Basketballspielerin
 Tamar Braxton (* 1977), US-amerikanische R&B-Sängerin
 Toni Braxton (* 1967), US-amerikanische Soul-Sängerin